Return (Alexander Rybak-dal)
Return, a dél-koreai F.T. Island együttes koreai nyelvű középlemeze
Return, 1985-ös magyar film
Return (televíziós sorozat)